Amilcar Salomón Zorilla (* 13. September 1925 in Laramate, Provinz Ayacucho) ist ein peruanischer Maler, der auch über die Grenzen seines Landes hinaus bekannt ist.

Salomón verbrachte seine Schulzeit in Laramate und Ayacucho. Mit 17 Jahren wurde er in die Marine aufgenommen. Schon früh begann er, in seiner Freizeit zu malen. Er verließ die Marine und studierte sechs Jahre an der Kunsthochschule in Lima. Danach ging er nach Mexiko, um bei dem berühmten Maler Jorge González Camarena die Wandmalerei kennenzulernen. Seine Fähigkeiten erweiterte er durch häufige Reisen durch Südamerika und Besuche in Europa. Vor allem zu Paris, das ihm zur zweiten Heimat wurde, gewann er eine enge Bindung.

Salomóns Kunst geht von seiner Heimat aus. Die Landschaft der Anden und ihre indianischen Bewohner stehen im Mittelpunkt. Die kleinen Dinge und Geschehnisse des Alltags, aber auch die Ereignisse einer bewegten Vergangenheit bilden die Themen. Salomóns Ziel ist es, Verständnis zu wecken für Kultur und Lebensform seines Landes, in denen das Wesen der einfachen, starken Nachkommen der Inka zum Ausdruck kommt und aus dem er selbst seine Kraft gewinnt.

Weblinks 
 www.amilcarsalomon.com

Maler (Peru)
Peruaner
Geboren 1925
Mann